Gabala pode significar:

 Gabala, uma cidade em Angola
 Jabala, uma cidade na síria durante a alta Idade Média
 Qabala (rayon), uma região do Azerbaijão
 Qabala, uma cidade no rayon de Qabala, conhecida antigamente como Kutkashen
 Chabala, ou 'Velha Qabala', a antiga capital da Albânia caucasiana

Desambiguações de topônimos